34. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 7–8 lutego 1931 roku w Sztokholmie, w Szwecji. Łyżwiarze startowali na Øen Stadion po raz 2 (wcześniej w 1901). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 18 po trzech dystansach. Po raz trzeci w karierze najlepszy był Fin Clas Thunberg.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 20 łyżwiarzy z 3 krajów. Sklasyfikowanych zostało 18.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1931 w sportach zimowych
1931 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Sztokholmie